Ю́рий Миха́йлович Ю́дин (17 августа 1937, Миасс Челябинской области — 17 января 2010, Миасс Челябинской области) — советский, российский столяр-краснодеревщик, резчик по дереву, реставратор.

Биография 
Юрий Михайлович Юдин родился 17.08.1937 в городе Миасс Челябинской области.

Учился ремеслу столяра-краснодеревщика во второй половине 1940-х годов у военнопленного немца Адама Адамовича Эбеля.

В 1958 году окончил Кунгурский лесотехнический техникум.

Столяр-краснодеревщик, резчик по дереву, реставратор.

Работал учителем труда в миасских средних школах и в художественной мастерской в миасском леспромхозе.

В 1996 году окончил Академию реставраций (Москва).

Основатель династии мастеров по художественной обработке древесины: династии Юдиных.

Скончался 17.01.2010 в городе Миасс Челябинской области. Похоронен на Южном кладбище города Миасса.

Основные творческие, художественные и реставрационные работы 
 Иконостасы в храмах города Миасса, города Еманжелинска, села Сыростан, посёлка Фёдоровка
 Оформление художественных интерьеров в биологическом и ильменском залах Естественно-научного музея Ильменского государственного заповедника
 Оформление детских садов и школ, санаториев и профилакториев города Миасса
 Принимал участие в воссоздании иконостаса Храма Христа Спасителя (Москва, 1997)
 Принимал участие в реставрации церкви города Загорска во время подготовки к Олимпиаде-80 (1980)
 Принимал участие в выставках ВДНХ (1973)
 Изготовил подарки Валентине Терешковой и Михаилу Шолохову.

Большинство работ выполнены по собственным эскизам.

Семья 
Супруга — Валентина Афанасьевна Юдина.

Сыновья — столяр-краснодеревщик, резчик по дереву Юрий Юдин (род. 1965) и столяр-краснодеревщик, резчик по дереву, член Союза архитекторов России, кандидат архитектуры Вячеслав Юдин (род. 1970).

Интересный факт 
В 1978 году приобрёл у вдовы ветерана Второй мировой войны автомобиль Виллис-МВ в неэксплуатационном состоянии. После полного восстановления автомобиля Ю. М. Юдин многократно участвовал на нём в пробегах антикварных и старинных автомобилей.

Примечания

Литература 
 Овсянникова Оксана. Дедушкины деревянные сказки // Мой приветливый город Миасс. / Сост. Г. М. Наумова, З. А. Соколова, В. Г. Ерёмин, О. О. Бейнарович. / Под ред. Г. В. Губко. — Миасс: Геотур, 1998. С. 330—331. — 
 Юдин Юрий Михайлович // Миасс. Энциклопедический словарь
 Юдины, династия // Миасс. Энциклопедический словарь
 Суродин Виктор. Прадедушка джип // Суродин Виктор. Отчий дом. — Миасс: Геотур, 2011. С. 211—213. — 

Родившиеся в Миассе‎
Персоналии:Миасс
Резчики по дереву
Художники-реставраторы России
Педагоги по алфавиту
Педагоги XX века
Педагоги СССР
Педагоги России
Умершие в Миассе
Похороненные в Миассе